Multer ist der Familienname von:
 Abraham J. Multer (1900–1986), amerikanischer Jurist und Politiker
 Johann Christian Multer (1768–1838), deutscher Geistlicher, Theologe und Kirchenrechtler